В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1226 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1226 году

Март 
 9 марта — Сто тысяч мучеников Тбилиси — не отрекшиеся от христианства после захвата Тбилиси хорезмидским султаном Джелал ад-Дином
 26 марта — Уильям Длинный Меч, 3-й граф Солсбери — граф Солсбери (1196—1226), английский военачальник, вероятно отравлен

Апрель 
 9 апреля —  — епископ Регенсбурга (1204—1226)

Май 
 1 мая —  — лорд-канцлер Англии (1214—1226), епископ Дарема (1217—1226)
 22 мая — Симон — первый епископ Владимирский (1214—1226), церковный писатель, святой православной церкви

Июнь 
 5 июня — Генрих Борвин II — князь Мекленбурга в Ростоке (1219—1226)

Июль 
 2 июля — Валеран III — граф Люксембурга (1214—1226), герцог Лимбурга (1221—1226), участник третьего крестового похода и пятого крестового похода
 10 июля
 Абдул-Азиз аз-Захир Биамриллах — багдадский халиф из династии Аббасидов
  — епископ Праги (1226)

Август 
 6 августа — Ги IV де Шатильон — граф де Сен-Поль (1219—1226), погиб во время Альбигойского крестового похода при осаде Авиньона

Сентябрь 
 9 сентября —  — епископ Кура (1224—1226)
 16 сентября —  — папский легат в Англии, епископ Нориджа (1215—1226)
 17 сентября — Вильгельм VI Монферратский — маркграф Монферратский с 1203 года. Претендент на трон Королевства Фессалоники с 1207 года.

Октябрь 
 3 октября — Франциск Ассизский — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена.
 22 октября —  — архиепископ Лиона (1193—1226)

Ноябрь 
 6 ноября —  — епископ Лангра (1209—1219), архиепископ Реймса (1219—1226), короновавший Людовика VIII
 8 ноября — Людовик VIII Лев — король Франции (1223—1226), король Англии (1216—1217), граф Артуа (1190—1126)
 15 ноября — Фридрих фон Изенберг — немецкий дворянин, убийца Энгельберта Кельнского , казнён через колесование

Декабрь 
 1 декабря —  — имам Йемена (1217—1226)
 18 декабря —  — епископ Рочестера (1214—1226)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — французский трубадур и граф д’Арманьяк (1217—1226)
  — епископ Мюнстера (1218—1226)
  — святая римско-католической церкви .
 Иосиф ибн-Акнин — еврейский врач и поэт
  — король Вьетнама из династии Ли (1211—1224), отрёкся в связи с психической болезнью
 Людовик IV де Шини — граф Шини (1189—1226), последний потомок Карла Великого по прямой мужской линии, умер во время Альбигойского крестового похода
 Мстислав Ярославич Немой — князь Пересопницкий (1189—ок.1220), Князь Галицкий (1212—1213), князь Луцкий (1220—1226)
  — испанский дворянин, великий магистр Ордена Сантьяго (1225—1226)
 Сигурд Риббунг — претендент от партии баглеров на норвежский королевский трон (1219—1226)
 Император Сянь-цзун — китайский император Си Ся (1223—1226)
 Филипп II де Куртене — маркграф Намюра (1212—1226), умер во время Альбигойского крестового похода
 Филипп Антиохийский — Король Киликийской Армении (1222—1224), умер в тюрьме
 Император Шэнь-цзун — китайский император Си Ся (1211—1223)

См. также 
 Список умерших в 1225 году
 Список умерших в 1227 году

1226